Il singolare del BB&T Atlanta Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Mardy Fish era il detentore del titolo ma è stato sconfitto al secondo turno da Gilles Müller.

Andy Roddick ha sconfitto in finale Gilles Müller per 1-6, 7-62, 6-2.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  John Isner (semifinale)
  Mardy Fish (ritirato, secondo turno)
  Kei Nishikori (quarti di finale)
  Andy Roddick (campione)

<li> Kevin Anderson (secondo turno)
<li> Ryan Harrison (primo turno)
<li> Alex Bogomolov, Jr. (primo turno)
<li> Gō Soeda (semifinale)

Qualificati

  Ruben Bemelmans (secondo turno)
  Alex Kuznetsov (primo turno)

<li> Ričardas Berankis  (secondo turno)
<li> Serhij Bubka (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BB&T Atlanta Open 2012
ATP World Tour 2012